Michele II di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Michele II di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta